Le Parc steht für:
 Le Parc (Manche), Commune nouvelle im Département Manche
 Le Parc, Ortschaft in der Gemeinde La Biolle im Département Savoie, Frankreich
 Julio Le Parc (* 1928), argentinischer Künstler
 Le Parc (Ballett), ein Ballett (dt. „Der Park“) aus dem Jahr 1994 nach einer Choreographie von Angelin Preljocaj mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, die er für das Ballett-Ensemble der Pariser Oper gestaltet hat.